Алет (, Aletes) може да се отнася за:

В гръцката митология:
 Алет (син на Егист), син на Егист и Клитемнестра
 Алет (син на Хипот), Хераклид
 Алет (син на Икарий), брат на Пенелопа
 Алет (троянец), другар на Еней

Други:
 Алет, трагедия от Софокъл
 Алет, трагедия от Ликофрон от Халкида